Niclas Loob, född 20 juni 1985, är en svensk före detta professionell ishockeyspelare. Han är son till Håkan Loob och brorson till Peter Loob. Niclas spelade totalt 27 grundseriematcher i Hockeyallsvenskan och gjorde 2 poäng (2+0).

Klubbkarriär

Källor 

Män
Födda 1985
Levande personer
Svenska ishockeyspelare
Spelare i Skåre BK
Spelare i Halmstad Hammers
Spelare i IFK Arboga
Spelare i Nybro Vikings
Svenska idrottare under 2000-talet